

Personnalités 

 Mokbula Manzoor (née en 1938), romancière bangladaise ;
 Zahida Manzoor (née en 1958), femme d'affaires britannique et membre de la Chambre des lords ;
 Zahoor Manzoor (né en 1969), médecin et homme politique belge.